Fairhaven bezeichnet

 Fairhaven (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet und censuns-designated place im Humboldt County, Kalifornien
 Fairhaven (Massachusetts), Stadt (town) im Bristol County, Massachusetts
 Fairhaven (Washington), heute einem Stadtteil und historischem Bezirk von Bellingham, Whatcom County, Washington

Fairhaven Township oder Fair Haven Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fairhaven Township (Illinois)
 Fairhaven Township (Michigan)
 Fair Haven Township (Minnesota)

Siehe auch:

 Fair Haven